Cinema:
 The Big City, pel·lícula de 1928 dirigida per Tod Browning i protagonitzada per Marceline Day i Lon Chaney
 Big City (pel·lícula de 1937), dirigida per Frank Borzage i protagonitzada per Luise Rainer i Spencer Tracy
 Big City (pel·lícula de 1948), dirigida per Norman Taurog i protagonitzada per Margaret O'Brien i Robert Preston